Lawrence Marshall Johnston (né le  à Birch Hills dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur et dirigeant. Il évoluait au poste de défenseur. Il

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1968, il remporte la médaille de bronze.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1957-1958 ||Mintos de Prince Albert || ||- ||20 ||29 ||49 ||21 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1958-1959 ||Mintos de Prince Albert ||SJHL ||48 ||31 ||24 ||55 ||17 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 1959-1960 ||Université de Denver ||WCHA || || || || || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1960-1961 ||Université de Denver ||WCHA ||14 ||4 ||7 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1961-1962 ||Université de Denver ||WCHA ||12 ||7 ||11 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1962-1963 ||Université de Denver ||WCHA ||14 ||6 ||12 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1963-1964 ||Équipe du Canada ||Intl || || || || || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1964-1965 ||Maroons de Winnipeg ||SSHL ||2 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1965-1966 ||Équipe du Canada||Intl || || || || || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1966-1967 ||Équipe du Canada||Intl || || || || || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1967-1968 ||Nationals de Winnipeg ||WCSHL ||- ||5 ||13 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1967-1968 ||North Stars du Minnesota ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1968-1969 ||Barons de Cleveland ||LAH ||53 ||6 ||20 ||26 ||31 ||5 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
| 1968-1969 ||North Stars du Minnesota ||LNH ||13 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1969-1970 ||Stars de l'Iowa ||LCH ||50 ||1 ||25 ||26 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1969-1970 ||North Stars du Minnesota ||LNH ||28 ||0 ||5 ||5 ||14 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1970-1971 ||Barons de Cleveland ||LAH ||69 ||11 ||45 ||56 ||45 ||8 ||0 ||6 ||6 ||4
|-
| 1970-1971 ||North Stars du Minnesota ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1971-1972 ||Golden Seals de la Californie ||LNH ||74 ||2 ||11 ||13 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1972-1973 ||Golden Seals de la Californie ||LNH ||78 ||10 ||20 ||30 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1973-1974 ||Golden Seals de la Californie ||LNH ||50 ||2 ||16 ||18 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

|251 ||14 ||52 ||66 ||58 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2

Au niveau international 

|-
| 1964 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 7 || 0 || 3 || 3 || 6 || align=left| place
|-
| 1966 || align=left| Canada || align=left|Championnat du monde || 7 || 3 || 3 || 6 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 1967 || align=left| Canada || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 1968 || align=left| Canada || align=left|Jeux olympiques || 7 || 2 || 6 || 8 || 4 || align=left| Médaille de bronze

Palmarès 
 Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968

Références 

Naissance en juin 1941
Naissance en Saskatchewan
Joueur international canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Dirigeant canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Stars de l'Iowa (LCH)
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Médaillé de bronze olympique canadien
Entraîneur des Golden Seals de la Californie
Entraîneur des Rockies du Colorado
Champion de la Coupe Stanley